Wimbledon 2000 – trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 26 czerwca – 9 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Mistrzem zawodów singlowych został Pete Sampras, który zarazem obronił tytuł z poprzedniej edycji rozgrywek. Ponadto był to ostatni tytuł Amerykanina spośród siedmiu zdobytych na londyńskich kortach. Nową zwyciężczynią gry pojedynczej u kobiet została Venus Williams, wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Dodatkowo Williams wygrała konkurencję debla razem ze swoją siostrą Sereną. Australijczycy Todd Woodbridge i Mark Woodforde zdobyli razem podczas tej edycji swój szósty tytuł na wimbledońskich kortach.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Wimbledon 2000